Чаглинка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана.  Входит в состав Алексеевской поселковой администрации. Код КАТО — 115635300.

География 
Село расположено на северо-востоке района, в 55 км от центра района села Зеренда, в 15 км на юго-запад от центра поселковой администрации поселка Алексеевка. Близ села проходят автодорога А-1 и Трансказахстанская железнодорожная магистраль. Имеется одноимённая станция.

Улицы 

 ул. Привольная,
 ул. Придорожная,
 ул. Советская,
 ул. Средняя,
 ул. Степная,
 ул. Строительная,
 ул. Темиржолшылар,
 ул. Школьная.

Ближайшие населённые пункты 

 посёлок Станционный в 5 км на юго-западе,
 село Васильковка в 7 км на северо-западе,
 станция Жаманаши в 7 км на севере,
 село Конысбай в 9 км на западе,
 город Кокшетау в 10 км на юге.

Население 
В 1989 году население села составляло 663 человека (из них казахов 40%, русских 33%).

В 1999 году население села составляло 602 человека (299 мужчин и 303 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 544 человека (280 мужчин и 264 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района